Наталия дель Кармен Эсперон Алькосер () (14 ноября 1974, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино и фотомодель.

Биография 
Родилась 14 ноября 1974 года в Мехико. В возрасте 13 лет дебютировала в качестве фотомодели, затем приняла участие в конкурсе красоты Модель года и оттуда она была приглашена без экзаменов на учёбу в CEA при телекомпании Televisa и затем телекомпания провела свой конкурс красоты, где она заняла почётное второе место. В качестве дипломной работы являлись съёмки в телесериале Розовые шнурки и практически тогда же дебютировала в мексиканском кинематографе, и с тех пор снялась в 17 работах в кино и телесериалах.

Фильмография

Теленовеллы

Многосезонные ситкомы

Художественные фильмы

Театральные работы

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios El Heraldo de México

Diosas de Plata

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Фотомодели по алфавиту
Актрисы Мексики
Фотомодели Мексики
Лауреаты премии El Heraldo
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Выпускники CEA